Canaris ist der Nachname von:

 Carl Canaris (1852–1904), deutscher Industrieller und Vater von Carl August Canaris und Wilhelm Canaris
 Carl August Canaris (1881–1934), deutscher Manager
 Claus-Wilhelm Canaris (1937–2021), deutscher Zivilrechtler und Rechtsphilosoph, Sohn von Constantin
 Constantin Canaris (1906–1983), deutscher SS-Standartenführer in Belgien und Nordfrankreich, dort nach Kriegsende als NS-Verbrecher verurteilt; Neffe von Wilhelm Canaris 
 Georg Canaris (1740–1819), Pfarrer und kurfürstlicher erzbischöflicher Schulvisitator des Bistums Trier
 Volker Canaris (1942–2012), deutscher Dramaturg, Theaterkritiker, Theaterintendant und Filmproduzent, Sohn von Constantin
 Wilhelm Canaris (1887–1945), deutscher Admiral, 1935–1944 Leiter des Amtes Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht

Canaris bezeichnet:
 Canaris (Film), ein deutscher Film von 1954

Siehe auch:
 Kanaris